Mäkelä ist der Familienname folgender Personen:

 Juho Mäkelä (* 1983), finnischer Fußballspieler
 Jussi Mäkelä (* 1977), finnischer Biathlet
 Klaus Mäkelä (* 1996), finnischer Violoncellist und Dirigent
 Kristiina Mäkelä (* 1992), finnische Dreispringerin
 Marjut Mäkelä (* 1987), finnische Unihockeyspielerin
 Matti Mäkelä (* 1951), finnischer Schriftsteller
 Mikko Mäkelä (* 1965), finnischer Eishockeyspieler
 Mirja Mäkelä (* 1968), finnische Jazzmusikerin
 Pauliina Mäkelä (* 1980), finnische Comiczeichnerin
 Pirjo Mäkelä (1930–2011), finnische Medizinerin
 Satu Mäkelä-Nummela (* 1970), finnische Sportschützin
 Tapio Mäkelä (1926–2016),  finnischer Skilangläufer
 Tomi Mäkelä (* 1964), finnischer Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Väinö Mäkelä (1921–1982), finnischer Langstreckenläufer
 Wille Mäkelä (* 1974), finnischer Curler